

Film
Tökéletes célpont (Hard Target), 1993-ban bemutatott amerikai akciófilm John Woo rendezésében,  Jean-Claude Van Damme főszereplésével
Tökéletes célpont 2. (Hard Target 2), 2016-ban bemutatott amerikai akciófilm Roel Reiné rendezésében, Scott Adkins főszereplésével

Televízió
Tökéletes célpont (Human Target), 2010 és 2011 között futó amerikai akció-drámasorozat